Román González puede referirse a:

 Román González (1978-), baloncestista argentino; o
 Román González (1987-), boxeador nicaragüense.